Knebel steht für:
 Knebel (Mund), einen Gegenstand, der jemandem in den Mund gesteckt wird, um ihn am Schreien zu hindern
 Knebel (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Knebel (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht
 Knebel von Katzenelnbogen, deutsches Adelsgeschlecht
 Knebel (Werkzeug), Werkzeug, das zum Festziehen und Lösen von Schrauben und Muttern verwendet wird
 Knebel,  Verschluss an Kleidungsstücken, bei dem ein Querriegel durch eine Schlaufe gezogen wird, siehe Knopf (Kleidung)#Knebel
 Knebel, bestimmte Form der Trense

Knebel ist der Name folgender

Orte:
 Knebel (Djursland), Ort im dänischen Mitteljütland
 Knebel Bro (Djursland), Ort im dänischen Mitteljütland

geografischer Objekte
 Knebel Vig, dänische Meeresbucht der Ostsee, benannt nach dem Ort Knebel

Siehe auch: